Малейки — топоним.

Населённые пункты 
 Малейки — агрогородок в Брагинском районе Гомельской области Белоруссии.
 Малейки — село в Черниговском районе Черниговской области Украины.

Железнодорожная станция 
 Малейки — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги Украины.